Этридж () — английская фамилия. Известные носители:

 Этридж, Кэми (род. 1964) — американская баскетболистка и тренер.
 Этридж, Рой (род. 1969) — американский фотограф.